Liver steht für:
 Liver (Automarke)
 Royal Liver Building, Liverpool

Liver ist der Familienname folgender Personen:
 Beat Sitter-Liver (1939–2022), Schweizer Philosoph
 Peter Liver (1902–1994), Schweizer Jurist
 Ricarda Liver (* 1941), Schweizer Romanistin

Siehe auch:
 Liver International
 Liver Transplantation